Кубок Нідерландів з футболу 2018–2019 — 101-й розіграш кубкового футбольного турніру в Нідерландах. Кубок здобув «Аякс».

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>30 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>31 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>1 листопада 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>18 грудня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>19 грудня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>20 грудня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>22 січня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>23 січня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>24 січня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>27 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>28 лютого 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт Королівської федерації футболу Нідерландів  
 Кубок Нідерландів на soccerway 

2018–2019
Нідерланди
Нідерланди
2018 у нідерландському спорті
2019 у нідерландському спорті